Владимир Рыбаков: Рыбаков, Владимир Мечиславович (1947—2018) — писатель русского зарубежья.
 Рыбаков, Владимир Юрьевич (род. 1956) — советский и российский тренер высшей категории по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.